Peurasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Peurasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 26,76),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
 Peurasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg),  (4 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,49, long 28,37),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (0 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors),  (0 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,78, long 24,50),  (0 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,71, long 25,96),  (0 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,89, long 25,27),  (0 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,60, long 26,49),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,26, long 27,17), 
 Peurasaari (ö i Kinnula),  (4 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (3 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,33, long 28,87),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,34, long 29,21),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,76, long 29,04),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,94, long 29,73),  (2 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand,  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,78, long 25,68),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,78, long 25,98),  (0 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,00, long 25,05),  (0 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland),  (1 ha)
 Peurasaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar